Majella (bergmassief), een bergmassief van de Apennijnen, tevens een Nationaal park Majella waarin het gelijknamige bergmassief geheel is opgenomen
Majella (geslacht), een geslacht van spinkrabben
Gerardus Majella (1726-1755), Italiaans heilige
Gerardus Majellakerk in verschillende plaatsen
Majella Ziekenhuis, voormalig ziekenhuis in Bussum
Sint Gerardus Majellaziekenhuis, voormalig ziekenhuis in Hengelo
Majellapark, buurt, park en straat in Utrecht